Vähä-Kaita kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä-Kaita (vid Pakinainen, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Vähä-Kaita (vid Sakoluoto, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar